Wolfshagen steht für:
 Wolfshagenberg, eine  hohe Erhebung auf der Gemarkung von Groß Welle der Gemeinde Gumtow im Landkreis Prignitz, Brandenburg, Deutschland

Orte in Deutschland:
 Wolfshagen im Harz, Ortsteil der Stadt Langelsheim im Landkreis Goslar in Niedersachsen
 Wolfshagen (Altlandsberg), Wohnplatz der Stadt Altlandsberg im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg
 Wolfshagen (Braunschweig), Wüstung in der Südstadt von Braunschweig in Niedersachsen
 Wolfshagen (Groß Pankow), Ortsteil der Gemeinde Groß Pankow (Prignitz) im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Wolfshagen (Millienhagen-Oebelitz), Ortsteil der Gemeinde Millienhagen-Oebelitz im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 Wolfshagen (Uckerland), Ortsteil der Gemeinde Uckerland im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Wolfshagen (Wüstung bei Sylda), Wüstung bei Sylda im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt

Orte in Polen
 Wolfshagen, Kreis Köslin, Pommern, seit 1945: Słowienkowo, Powiat Koszaliński, Woiwodschaft Westpommern
 Wolfshagen, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Wilczyny, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Orte in Russland
 Wolfshagen, historischer Name des ostpreußischen Dorfes Karalene, 1938–1946 Luisenberg, Kreis Insterburg, Ostpreußen, seit 1946: Seljony Bor (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad

Orte in Tschechien
 von 1939–45, deutscher Name von Vlčí Habřina, Okres Pardubice

Siehe auch:
 Schloss Wolfshagen
 Wolfhagen (Begriffsklärung)